D.Gray-man